Laffer ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Betz Laffer (* 1940), US-amerikanischer Ökonom
 Urban Laffer (* 1946), Schweizer Chirurg und Organist

Sonstiges
 Larry Laffer, Held der Computerspielserie Leisure Suit Larry
 Laffer-Kurve, benannt nach Arthur B. Laffer, beschreibt den Zusammenhang zwischen Steuersatz und Steuereinnahmen
 fränkische Bezeichnung für einen Bewohner der Stadt Lauf an der Pegnitz

Siehe auch
 Lafer
 Laufer
 Lauffer